Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2002, JVM i ishockey 2002, var den 26:e upplagan av Juniorvärldsmästerskapet i ishockey som arrangerades av IIHF.

Mästerskapet avgjordes i fyra divisioner (topp division - Division III). Dessa divisioner spelades som 4 olika turneringar

 Topp spelades i Pardubice och Hradec Králové, Tjeckien under perioden 25 december 2001 - 4 januari 2002.
 DIV I i Kapfenberg och Zeltweg, Österrike 9 december 2001 – 15 december 2001.
 DIV II i Zagreb, Kroatien 30 december 2001 – 3 januari 2002.
 DIV III i Belgrad, Jugoslavien 5 januari 2002 – 9 januari 2002.

Ryssland vann sitt andra JVM-guld, Kanada tilldelades silvermedaljerna och Finland tog bronset.

Toppdivisionen

Inledande omgång

Grupp A

Alla tider är lokala (CET/UTC+1).

Grupp B

Alla tider är lokala (CET/UTC+1).

Nedflyttningsomgång

 degraderades till Division I inför 2003.

Slutspel

† Sudden death vinst.  ‡ ''Straff vinst.

Kvartsfinal

Placeringsomgång

Semifinal

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Skytteliga

Målvaktsligan
Minimum 40% av lagets totala speltid.

Turnerings utmärkelser

Slutställning

2001 i Kroatien
2001 i Tjeckien
2001 i Österrike
2002 i Jugoslavien
2002 i Kroatien
2002 i Tjeckien
Internationella ishockeytävlingar i Jugoslavien
Internationella ishockeytävlingar i Kroatien
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckien
Internationella ishockeytävlingar i Österrike
2002
Ishockeysäsongen 2001/2002
Steiermark
Internationella sportevenemang i Belgrad
Sportevenemang i Zagreb
Sport i Hradec Králové
Sport i Pardubice
Belgrad under 2000-talet
Zagreb under 2000-talet